MLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Spriggs Payne, Monrovia, Liberia
 MLW – sigla della Major League Wrestling, federazione statunitense di wrestling